ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości
 ławnik – członek zarządu miejskiego lub gminnego w dawnej Polsce
 Józef Ławnik – polski historyk